Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Biyuan Zhengzhou Women’s Tennis Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 15. und 16. April 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2017
Tennisturnier in Zhengzhou